"Algo terão feito" () é uma frase usada durante a época da Guerra suja na Argentina. A frase servia para descrever a situação na qual um interlocutor vê  militares ou membros policiais detendo uma pessoa de uma maneira não legítima, ou fica a saber o desaparecimento de alguém. A frase, atribuída de jeito arquetípico a esse interlocutor, implica que este assume que, embora sem conhecer a razão específica, o detido tinha realizado alguma ação criminal.

A frase implica um julgamento de valor negativo para o interlocutor ao qual é atribuída. Implica uma cumplicidade passiva com a negação da presunção da inocência e do devido processo legal exercida pelas forças da ordem ao realizar a detenção irregular.

Frases
Guerra Suja na Argentina